Ch'orti' (volk), een Mayavolk
 Ch'orti' (taal), de taal van dat volk